Рейс 266 может иметь следующие значения о следующих авиационных катастрофах:
 Рейс 266 Trans World Airlines
 Рейс 266 United Air Lines